HMS Cardiff (D58) – incrociatore leggero britannico, varato nel 1917
 HMS Cardiff (D108) – cacciatorpediniere lanciamissili britannico, varato nel 1974